Тихонович — , ; ) — українське та білоруське прізвище, яке утворене від чоловічого хрестильного імені Тихон.

Походження 

Після Хрещення Русі в 988 році кожен слов'янин під час офіційної церемонії хрещення отримував від священика хрестильне ім'я. Таке іменування дозволяло вирішувати проблему ідентифікації: виділення конкретної людини з суспільства. Тому саме церковні імена і стали активною базою для створення прізвищ.

Святим заступником цього імені є Тихон Задонський, якого також називають святитель Тихон і Задонський чудотворець. Цей святий помер в 1783 році. Люди вірили, що він допомагає позбутися від різних тягарів, бід і негараздів, може творити чудеса, тому й назвали його — Задонський чудотворець.

Швидше за все, засновник роду Тихонович був представником вищого стану. Таке припущення пояснюється тим, що прізвища, утворені від повної форми імені, мала в основному соціальна верхівка, знати, чи сім'ї, які користувалися в даній місцевості великий авторитет, представників яких сусіди шанобливо звали повним ім'ям, на відміну від інших станів, що кликав, як правило, зменшувальними, похідними, повсякденними іменами.

Найімовірніше, вперше прізвище Тихонович було використане приблизно в XIV столітті, що обумовлено історичними процесами.

Відомі носії 

 Тихонович Анатолій Дмитрович (*1951) — радянський футболіст.
 Тихонович Йосип Кирилович — український військовий лікар, уродженець Києва, доктор медицини (1823).
 Тихонович Микола Миколайович (1872—1952) — геолог-нафтовик.
 Тихонович Олександр Якович (нар. 1948 р.) — радянський, російський і білоруський художник.
 Тихонович Феофан Васильович (1829 — після 1885) — хімік.

Див. також 
 Тихонов
Тихоновський

Примітки 

Білоруські прізвища